Григорий Бо́йко:
 Бойко, Григорий Евдокимович (1918—1942) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии.
 Бойко, Григорий Филиппович  (1923—1978) — советский украинский писатель, поэт и переводчик.